Yaxkukul es un toponímico en idioma maya que literalmente significa lugar donde se venera a Dios y que puede referirse a:

 Yaxkukul (Yaxkukul), población, cabecera del municipio homónimo en Yucatán, México;
 Yaxkukul (municipio), uno de los 106 municipios del estado de Yucatán, en México;
 Yaxkukul (Cuzamá), población ubicada en el municipio de Cuzamá, en Yucatán, México.